Vit XP Tweak — утилита для тонкой настройки, оптимизации, а также защиты операционной системы Windows XP и программного обеспечения, за счёт изменения определенных параметров (как скрытых, так и труднодоступных для пользователя, находящихся глубоко в системном реестре).

Описание 

Утилита предоставляет пользователю простой инструмент для изменения настроек в операционной системе Windows XP, избавляя от рутинной ручной работы и длительных поисков нужных ключей и значений в реестре Windows, а в качестве защиты от нежелательных «чужих рук» на запуск твикера можно установить надежный пароль.

Возможности 

От большого количества твиков графический интерфейс утилиты разделен на категорий с подкатегориями для удобности работы, поиска нужных значений и навигации, в частности:

Ко всем прочим твикам в дистрибутив Vit XP Tweak включены дополнительные утилиты.

 Vit Clean Disc — утилита служит очистки жесткого диска от ненужных и временных файлов.
 Vit StartUP Manager — менеджер автозагрузки.
 Vit Uninstall Manager — предоставляет список всех установленных программ и обновлений, которые можно удалять или модифицировать.
 Vit System Informations — детальное отображение сведений о системе.

Ссылки 
 Официальный сайт Vit XP Tweak
 
 

Утилиты
Программное обеспечение для Windows
Системное администрирование
Бесплатное программное обеспечение
Программы, разработка которых прекращена